Агва де ла Роса има више значења:
  Агва де ла Роса (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва де ла Роса (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику